Roel Koeners (Sittard, 4 juni 1950) is een Nederlands radioproducer, presentator en radio-dj voor de VARA.

Koeners was voor het eerst vanaf oktober 1983 op de landelijke radio te horen in het radioprogramma De dinsdag op 3 op destijds Hilversum 3 en vanaf dinsdag 3 december 1985 op vanaf dan Radio 3. Naast radiopresentator was hij ook werkzaam als producent en muziekredacteur bij programma's als De Steen en Been Show. Ook was Koeners enige jaren actief als omroeper voor de VARA. Momenteel heeft hij zijn eigen programma Rock 'n Roel op de zondagochtend bij KX Radio, en hij is bij de VARA te horen in De n8 klinkt anders op de woensdagnacht, waarin hij alle muziekstijlen voorbij laat komen.

Nederlands omroeper
Nederlands radio-dj